Le nom Antoine Moreau peut faire référence à :
 Antoine Moreau, procureur du roi au Châtelet de Paris sous Louis XV ;
 Antoine Moreau (né en 1976), un joueur français de hockey sur gazon.

Voir aussi